Сборная команда Норвегии:

 Сборная Норвегии по хоккею с мячом
 Сборная Норвегии по хоккею с шайбой